Подслон — топоним в Болгарии:
 Подслон (Добричская область);
 Подслон (Старозагорская область).